Людеманн () — немецкая фамилия.

 Людеманн, Герд (1946—2021) — немецкий евангелический теолог и библеист, специалист по новозаветным исследованиям и поиску исторического Иисуса.
 Людеманн, Мирко (род. 1973) — немецкий хоккеист.